Fissure volcanique
Fissure anale
Fissure dans un matériau

Voir aussi 
 Fissures, film marocain sorti en 2011